FK Kara-Balta är ett kirgizisk fotbollsklubb från Kara-Balta i Kirgizistan. Klubben grundades år 1992.

Historia 
 1992: Grundad som FK Himik Kara-Balta
 2015: Namnbyte till FK Kara-Balta

Meriter 
Kirgiziska ligan:
 4:e pl.: 1997 och 2001

Placering tidigare säsonger

Referenser

Noter

Externa länkar 
FK Kara-Balta på Soccerway

kara balta
Sportklubbar bildade 1992